Кокшета́у () — многозначное понятие в Казахстане. Может означать:

Топоним

Населённые пункты 
 Кокшетау (с 1868 по 1918 — рус. дореф. , с 1918 по 1993 — Кокчета́в) — город в северной части Казахстана, административный центр Акмолинской области.
 Кокшетау (городская администрация) — административно-территориальная единица в составе Акмолинской области, включающий город Кокшетау и ряд населённых пунктов, подчинённых администрации Кокшетау.

Аэропорт 
 Кокшетау (бывш. Кокчетав) — международный аэропорт в 12,5 км к северо-востоку от центра города Кокшетау в Акмолинской области Казахстана.

Железнодорожные станции и платформы 
 Кокшетау-1 (до 1993 г. — Кокчетав I) — пассажирская железнодорожная станция Акмолинского отделения Казахстанской железной дороги, главный железнодорожный вокзал города Кокшетау.
 Кокшетау-2 — грузовая станция Казахстанской железной дороги, расположенная в Кокшетауской городской администрации Акмолинской области Казахстана.

Гора 
 Кокшетау — возвышенность в Казахстане.
 Кокшетау — горы в Акмолинской области Казахстана.

Водоёмы 
 Кокшетау (Кокшетауские озёра) — группа озёр в Акмолинской области Казахстана.

Спортивные клубы 
 Кокшетау — название казахстанского футбольного клуба «Окжетпес» из города Кокшетау (Кокчетав) с 1991 по 1993 года.

Строения

Гостиницы 
 Кокшетау — гостиница на центральной площади одноимённого города (на том месте, где раньше находилась гостиница «Восток»). Построена в 1987 году.
 Кокшетау — гостиница в 3 км от центра города Щучинск. Построена в 2005 году.
 Кокшетау — гостиница в поселке Щучинский. Построена в 2014 году.

Искусство

Фильмы 
 Кокшетау (Кокчетав) — советский документальный фильм киностудии «Казахфильм», 1987 год.
 Кокшетау — документальный фильм киностудии «Казахфильм», 2019 год. Режиссёры-постановщики — Ануар Райбаев и Арман Каиржан.

Музыка 
 Кокшетау — песня казахстанского композитора, поэта-песенника и автора-исполнителя Еркеша Шакеева.

Литература и печатные издания 
 Кокшетау — городская газета, издающаяся с 1930 года.
 Кокшетау (Кокчетав) — первоначальное название повести Анастасии Цветаевой о городе Кокшетау — «Старость и молодость»

Техника

Суда 
 Кокшетау (Кокчетав) — нефтеналивной танкер типа Алазань ВРПО «Запрыба» МРХ СССР, построенный в 1956 году.

Организации 
 «Кокше» — казахстанский информационно-познавательный телеканал.

Другое 
 Кокшетау — историко-географический регион, расположенный в сев. час­ти Казахстана.
 Кокшетау — особо охраняемая природная территория республиканского значения со статусом национального парка. Расположена на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

См. также